Goduša je lahko:
 Goduša, Bosna in Hercegovina
 Goduša, Črna gora